Hexenberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Hexenberg (Dietzenbach), ein Stadtteil der Stadt Dietzenbach in Hessen
 Hexenberg (Rohlstorf), ein Ortsteil der Gemeinde Rohlstorf in Schleswig-Holstein
 Hexenberg (Hessen), ein Berg im Landkreis Offenbach in Hessen
 Hexenberg (Litauen) (), ist eine Freilichtskulpturengalerie auf dem litauischen Teil der Kurischen Nehrung in Juodkrantė
 Hexenberg (Thüringen), ein 441 Meter hoher Berg bei Bergern im Landkreis Weimarer Land in Thüringen
 Hexenberg, Siedlung in Kliestow, Frankfurt (Oder), Brandenburg
 Hexenberg, Ortslage im äußersten Osten von Borgfeld, Bremen
 Hexenberg, Berg in den Kleinen Karpaten, Österreich

Siehe auch:
 Die Flucht zum Hexenberg
 Heksenberg